Las Delicias, barri administratiu del districte d'Arganzuela, a Madrid
 Estació de Saragossa-Delicias, estació de ferrocarril al barri de Las Delicias, a Saragossa
 Pinares – Las Delicias, balneari i una extensió de la ciutat de Maldonado, al sud de l'Uruguai
 Pont de las Delicias, pont que creua el riu Guadalquivir entre el pont de los Remedios i el pont